Christoph Clavius, een wiskundige en astronoom 
 Clavius (inslagkrater), een maankrater